George es un nombre propio en lengua inglesa, equivalente a Jorge en español.

Personas
 George Iglesias (1979-), ilusionista y presentador peruano;
Stefan George (1868-1933), poeta y traductor alemán;
 Pierre George (1909-2006), geógrafo francés;
 Ken George, oceanógrafo, poeta y lingüista británico;
 Boy George, cantante, músico, y DJ británico integrante de "Culture Club";
 Finidi George, futbolista nigeriano.

Animales 

 George el solitario , (1903/1919-2012) último ejemplar conocido de la especie Chelonoidis abingdonii.

Lugares
 George, ciudad de la provincia Occidental del Cabo, Sudáfrica.
 Lago George, lago de Nueva Gales del Sur, Australia. 

sv:Georg#Personer med namnet Georg eller George